
Molekulska formula -{C7H6O}- se može odnositi na:

 Benzaldehid
 Tropon